«Heart Like Mine» — песня американской кантри-певицы Миранды Ламберт, вышедшая в качестве 5-го сингла с третьего студийного альбома Revolution (2009). Сингл достиг первого места в кантри-чарте США и он получил золотую сертификацию RIAA. Номинация на премию  в категории «Female Single of the Year» (2011).

История 
Сингл вышел 10 января 2011 года на студии Columbia Nashville и получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет изданий: «The 9513», Roughstock.

Видеоклип был снят режиссёром Justin Luffman и впервые показан 21 января 2011 года на канале CMT. 
«Heart Like Mine» дебютировал на № 58 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs в неделю с 8 января 2011 года. Он также дебютировал на № 95 в основном американском чарте Billboard Hot 100 в неделю с 26 февраля 2011, и на № 95 в канадском чарте Canadian Hot 100 в неделю с 2 апреля 2011 года. Песня стала вторым для Миранды чарттоппером в кантри-чарте Hot Country Songs  с 28 мая 2011 года.
Тираж сингла превысил 500,000 копий в США и он получил золотую сертификацию RIAA.

Чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  
 

Кантри-песни
Песни 2009 года
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Синглы Columbia Records
Песни Миранды Ламберт
Песни, написанные Мирандой Ламберт